El Chorro puede referirse a:

 El Chorro: comuna perteneciente al municipio de Ancasti, en la provincia de Catamarca, Argentina;
 El Chorro: aldea perteneciente al municipio de Álora, España;
 El Chorro: balneario del departamento de Maldonado, Uruguay.